«Think Different» () — рекламный слоган компании Apple Inc., созданный в 1997 году в лос-анджелесском офисе рекламного агентства . Использовался в телевизионной и печатной рекламе, а также в телевизионных промоакциях продукции Apple. Казалось, слоган обыгрывает известный девиз IBM «Think» (), придуманный Томасом Уотсоном (Thomas J. Watson) для IBM, прямого конкурента Apple на рынке ПК. Лозунг компании служил для того, чтобы более явно оспорить потребителей, которые предпочитали IBM-совместимые ПК продукции Apple.

В 2002 году Apple прекратила использование этого слогана и начала кампанию «свитчеров» ().

История 
Рекламная кампания была призвана вернуть былые отношения между компанией Apple и её клиентами.
Эти отношения существенно изменились после увольнения Стива Джобса. Несмотря на то, что руководителями компании Apple в период отсутствия Джобса (около 11 лет) были способные люди, имеющие учёные степени в бизнесе, инженерии и физике, продажи начали стремительно падать. По мнению некоторых, причиной спада послужил тот факт, что новое руководство не смогло понять основного потребителя компании Apple. Компания теряла не только деньги — многие ветераны Apple разочаровались и ушли в отставку. Были и те, кто попал под сокращение, которое провёл Джил Амелио в 1996 году. Это было похоже на конец истории Apple.

На выставке Macworld Expo в Бостоне 7 августа 1997 года Стив Джобc, которого Амелио вернул в компанию на должность советника, вышел на сцену под аплодисменты и сделал несколько важных заявлений. Он сообщил также о том, что принял должность временного CEO (главного управляющего) Apple. Это оказало существенное влияние на статус компании, поскольку Стив Джобс, в противовес прежним руководителям, имел очень хорошее представление о конечном потребителе Apple.

В конце своей презентации в Бостоне Джобс произнёс речь, которая послужила предзнаменованием одной из самых влиятельных рекламных кампаний в корпоративной истории. На протяжении нескольких минут он детально описывал основного потребителя компании — его умения, индивидуальный потенциал, мечты:

Через месяц Apple запустила рекламную кампанию под названием «Думай иначе», на которую были возложены большие надежды по восстановлению имиджа после череды неудач последних лет. Кампания стартовала в сентябре 1997 года и оказалась невероятно успешной, вернув потребителям уверенность в том, что они имеют дело с брендом, который отлично понимает их образ мыслей.

Лозунг «Think Different» имеет сложную грамматику. Более правильным был бы вариант «think differently», однако Стив Джобс настаивал на использовании прилагательного «different» по аналогии с словосочетаниями «think victory» (думай о победе) или «think big» (думай по-крупному). Позже он пояснял значение лозунга:

Полный текст слогана 
Хвала безумцам. Бунтарям. Смутьянам. Неудачникам. Тем, кто всегда некстати и невпопад. Тем, кто видит мир иначе. Они не соблюдают правила. Они смеются над устоями. Их можно цитировать, спорить с ними, прославлять или проклинать их. Но только игнорировать их — невозможно. Ведь они несут перемены. Они толкают человечество вперёд. И пусть кто-то говорит: безумцы, мы говорим: гении. Ведь лишь безумец верит, что он в состоянии изменить мир, — и потому меняет его.

В создании текста участвовал Ли Клоу; основной вариант озвучил Ричард Дрейфус.

См. также 
 1984 (рекламный ролик)

Примечания

Ссылки 
 Steve Jobs narrated version (video) — Рекламный ролик «Think Different», текст читает Стив Джобс

Apple
Рекламные слоганы
Реклама в США